Long Couteau est le nom de deux personnages de Marvel 
Raza Long-Couteau, 
Long Couteau

Voir aussi